Ехидо Тексистепек има више значења:

 Ехидо Тексистепек (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Тексистепек, Ес-Асијенда Камавакапа (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику